Uschmann ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Uschmann (1913–1986), deutscher Wissenschaftshistoriker und Direktor des Archivs der Leopoldina
 Oliver Uschmann (* 1977), deutscher Schriftsteller